Hostin ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Henrique Hostin OFM (1890–1973), Bischof von Lages
 Louis Hostin